Pëtr Alekseevič Kropotkin, rivoluzionario anarchico russo;
Kropotkin, cittadina del territorio di Krasnodar 
Kropotkin, cittadina dell'oblast' di Irkutsk